De Barbaratoren in Gouda, het restant van de afgebroken kapel van het Sint-Barbaragasthuis
De Barbaratoren van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Maastricht
De Barbaratoren van de Rooms-Katholieke Barbarakerk te Culemborg